Lipbach ist ein geographischer Name:
 Lipbach, Wohnplatz des Ortsteils Kluftern der Stadt Friedrichshafen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Lipbach (Bodensee), Zufluss des Bodensees zwischen Friedrichshafen und Immenstaad, beide Orte im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Libbach
 Lipach
 Lipbachmündung, ein Naturschutzgebiet am Lipbach (Bodensee) und am Bodensee
 Lipbachsenke, ein Landschaftsschutzgebiet am Lipbach (Bodensee)
 Lippach
 Lippbach